Сладојевић је  српско и хрватско презиме. Оно се може односити на:
 Богдан Сладојевић (1946—2014), генерал-потпуковник Војске Републике Српске
 Раде Сладојевић (1961), српски епископ

Референце 

Српска презимена
Хрватска презимена